Парашино — название населённых пунктов в России:

 Парашино — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Парашино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Парашино — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Парашино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Парашино — исчезнувшая деревня Старомайнского района Ульяновской области.